La Norgesmesterskapet 2014 di calcio è la 109ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 12 marzo, con il primo turno preliminare. La squadra vincitrice guadagnerà un posto nella UEFA Europa League 2015-2016. La vittoria finale è andata al Molde, che ha battuto l'Odd in finale col punteggio di 2-0.

Turni di qualificazione

Primo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 marzo 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2014

Secondo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 aprile 2014

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 aprile 2014

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 maggio 2014

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 giugno 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 giugno 2014

Ottavi di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 giugno 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 luglio 2014

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2014

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 settembre 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2014

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2014
Edizioni della Coppa di Norvegia